Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet – oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF cyklicznie od 1957 roku mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu na świecie.

Żeńska kadra Polski zadebiutowała na tej imprezie w inauguracyjnej edycji.

Do rozgrywek kwalifikuje się automatycznie gospodarz, mistrz świata z poprzednich mistrzostw, medaliści ostatnich mistrzostw Europy, Afryki, Ameryki i Azji oraz mistrz Oceanii. Pozostałe 9 miejsc jest rozdzielane wśród kontynentów według wyników osiągniętych na poprzednich mistrzostwach.

Mistrzostwa świata

Wyniki

Tabela medalowa 

Medal reprezentacji RFN został ujęty w medalach uzyskanych przez reprezentację Niemiec.

Uczestnicy

Mistrzostwa świata B

Mistrzostwa świata C